Cedardale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedardale (Oklahoma)
 Cedardale (Oregon)
 Cedardale (Washington)

in Kanada:
 Cedardale (Lanark County) (Ontario)
 Cedardale (Ottawa) (Ontario)